

Toponyme 
 Ain el Turck,

Patronyme 
 Gilbert Turck, 
 Henri de Turck, 
 Léopold Turck, 
 Simone Turck,

Voir aussi 
 Turc
 Turque

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand